Штаркенбургская обсерватория — общественная астрономическая обсерватория, основанная в 1970 году в Хеппенхайме (Германия). В обсерватории работает около 150 сотрудников. Обсерватория принадлежит местному астрономическому клубу.

Астероид (14080) Heppenheim, открытый  в Штаркенбургской обсерватории, был назван в честь близлежащего города Хеппенхайма. Астероид (6864) Starkenburg, открытый  астрономами Фраймутом Бёрнгеном и Лутцем Дитером Шмаделем в обсерватории Карла Шварцшильда, был назван в честь самой Штаркенбургской обсерватории.

История обсерватории 
По инициативе Alfred Sturm и Martin Geffert в 1970 году началось строительство обсерватории. В 1973 году был основан местный астрономический клуб, а в 1991 году ему была передана обсерватория. С 1997 по 2003 года в обсерватории проходили встречи в рамках Европейского Радиоастрономического Конгресса (European Radio Astronomy Congress).

Инструменты обсерватории 
 0.45m рефлектор + ПЗС-камера — наблюдения и поиск астероидов
 0.30m Meade LX200
 0.20m рефрактор
 0.15m рефрактор
 0.10m рефрактор
 0.19m камера плоского поля
 0.14m камера Шмидта

Направления исследований 
 Образовательная деятельность
 Открытие астероидов
 Астрометрия околоземных астероидов

Основные достижения 
 В период с 1997 по 2002 год открыто 36 астероидов, получивших постоянное обозначение.
 В период с 1995 по 2011 год опубликовано 5752 астрометрических измерений.

Известные сотрудники 
  — астроном-любитель, открывший несколько десятков астероидов
 R. Stoss
 Felix Hormuth
 A. Busch
 M. Busch
 Erwin Schwab, Jr.

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Starkenburg Observatory»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Штаркенбургская обсерватория
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в Германии
Здания и сооружения Гессена
1970 год в науке